

Personnalités 

 Choe Deok-sin (1914-1989), militaire et homme politique coréen, ministre ;
 Choe Kyong-hwan François (1805-1839), catéchiste coréen, martyr, saint ;
 Choe Ryong-hae (né en 1950), homme d'État nord-coréen ;
 Choe Yang-eop Thomas (1821-1861), prêtre coréen, vénérable ;
 Choe Yong-gon (1951-), homme politique nord-coréen ;
 Choe Yong-i Barbara (1819-1840), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ;
 Choe Yun-ui ( siècle), inventeur de caractères métalliques mobiles.

Patronyme coréen